Óscar Pérez Rojas (1973-), footballeur mexicain ;
 Óscar Alberto Pérez, (1981-2018), policier rebelle vénézuélien.